Støv på hjernen kan syfta på:

 Støv på hjernen (1959), en norsk film från 1959
 Støv på hjernen (1961), en dansk film från 1961